Kurzholz steht für:

Forst- und Holzwirtschaft:
 eingeschlagenes Holz bis maximal 6 m Stammlänge, siehe Rohholz #Kurzholz
 Rohholz gestapelt in Raummeter, siehe Schichtholz

Kurzholz heißen folgende geographische Objekte:
 Kurzholz (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Kurzholz (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kurzholz (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern